Con il nome di San Chiaro sono venerati dalla Chiesa cattolica:

San Chiaro martire, celebrato il 4 novembre
San Chiaro di Tours († 397), discepolo di San Martino di Tours, celebrato l'8 novembre
San Chiaro di Vienne († 660), monaco ed abate del monastero di San Marcello in Vienne (Borgogna), celebrato il 1º gennaio
San Chiaro di Rouen (o San Clair, † 875), monaco benedettino e poi eremita nei pressi di Rouen, celebrato il 4 novembre
San Chiaro di Magonza († 1048), monaco benedettino ed eremita presso la città di Magonza, celebrato il 2 febbraio
San Chiaro di Nantes, 1º vescovo di Nantes, celebrato il 10 ottobre

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/